Alois Reichl ist der Name folgender Personen:

* Alois Reichl (Politiker) (1885–1970), österreichischer Politiker (NSDAP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Alois Reichl (Naturbahnrodler) (1950–2012), Liechtensteiner Naturbahnrodler